

Patronyme 

 Antonio Romero y Andía (1815-1886), clarinettiste, éditeur et marchand de musique espagnol ;
 Béatrice de Andia (née en 1933), personnalité du monde de la culture en France, 
 Ignacio Andía y Varela, (1757-1822), sculpteur, dessinateur et peintre chilien ;
 José de Andía y Varela (1730-?), navigateur et explorateur basque espagnol ;
 Rafael Andia (né en 1942), guitariste français.

Toponyme 
 
 Massif d'Andia, massif des Montagnes basques.